Arena van Nîmes
 Les Arenes (Barcelona), voormalige stierenvechtarena, tegenwoordig winkelcentrum in de Spaanse stad Barcelona